est une expression anglaise signifiant « je suis libre ». Elle peut faire référence à :

 , chanson des  présente sur l'album Out of Our Heads sorti le  ;
 , chanson des  présente sur l'album  sorti le .

Voir aussi